

Biologia 
 Embriogénese — desenvolvimento embrionário

Psicologia 
 Desenvolvimento infantil
 Desenvolvimento psicossexual
 Desenvolvimento cognitivo

Ciências sociais 
 Desenvolvimento humano
 Desenvolvimento urbano

Economia 
 Desenvolvimento econômico
 Desenvolvimento regional

Esportes 
 Desenvolvimento (exercício)

Outros 
 Desenvolvimento musical
 Desenvolvimento pessoal
 Desenvolvimento de software
 Desenvolvimento sustentável

Desambiguações de ciências
Desambiguações de esportes
Desambiguações de música